HWM:

  — Hersham and Walton Motors — британская автогоночная команда.
 Герои войны и денег — Heroes of War and Money — браузерная игра.